Села:
 Багате — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Багате — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Багате — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Багате — Житомирська область, Звягельський район
 Багате — Запорізька область, Пологівський район
 Багате — Одеська область, Ізмаїльський район